Stolpe peut faire référence à :
 Stolpe, commune de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne ;
 Stolpe, commune de l'arrondissement de Plön, Schleswig-Holstein, Allemagne ;
 Stolpe an der Peene, commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne ;
 Stolpe auf Usedom, commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne.